Кампузано има више значења:

 Кампузано (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кампузано, Ел Фраиле (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кампузано, Ла Хунта (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кампузано, Лас Голондринас (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику